Solotnyky (ukrainisch ; russisch /, polnisch Złotniki) ist ein Dorf im Rajon Ternopil der Oblast Ternopil im Westen der Ukraine etwa 34 Kilometer südwestlich der Oblasthauptstadt Ternopil am Fluss Strypa gelegen.

Der Ort wurde 1459 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und gehörte zunächst zur Adelsrepublik Polen-Litauen (in der Woiwodschaft Ruthenien), das Stadtrecht wurde 1485 verliehen. Von 1774 bis 1918 gehörte er unter seinem polnischen Namen Złotniki zum österreichischen Kronland Königreich Galizien und Lodomerien und war von 1854 bis 1867 Sitz einer Bezirkshauptmannschaft im Kreis Tarnopol, danach wurde der Bezirk auf den Bezirk Trembowla aufgeteilt, der Ort selbst kam zum Bezirk Podhajce.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam der Ort zu Polen (in die Woiwodschaft Tarnopol, Powiat Podhajce), wurde im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1941 von der Sowjetunion und dann bis 1944 von Deutschland besetzt und hier in den Distrikt Galizien eingegliedert.

Nach dem Ende des Krieges wurde der Ort der Sowjetunion zugeschlagen, dort kam das Dorf zur Ukrainischen SSR und ist seit 1991 ein Teil der heutigen Ukraine. Solotnyky war von Januar 1940 bis Ende 1962 auch das Zentrum des gleichnamigen Rajons Solotnyky, 1984 wurden dem Ort die Stadtrechte aberkannt und er auf den Status einer Siedlung städtischen Typs zurückgestuft, seit 1991 ist der Ort nur noch ein Dorf.

Verwaltungsgliederung 
Am 28. Juli 2015 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Solotnyky (). Zu dieser zählten noch die 20 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete es die Landratsgemeinde Solotnyky (Золотниківська сільська рада/Solotnykiwska silska rada) im Westen des Rajons Terebowlja.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die 9 Dörfer Hnylyzi, Hnylytschky, Holoschynzi, Kosjari, Lyssytschynzi, Nowe Selo, Schelpaky, Suchiwzi und Toky zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Ternopil.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Solotnyky Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Ternopil
Rajon Ternopil
Ersterwähnung 1459
Stadtrechtsverleihung 1485
Stadtrechtsaberkennung 1984
Ort an der Strypa